Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) peut faire référence à :
 la direction générale de la Sûreté nationale de France (1934-1969) ;
 la direction générale de la Sûreté nationale du Maroc (1956-) ;
 la direction générale de la Sûreté nationale d'Algérie (1962-).